Prieß ist der Familienname folgender Personen:

 Benno Prieß (1928–2015), deutsches Opfer des Stalinismus und Autor
 Hellmuth Prieß (1896–1944), deutscher Offizier, zuletzt General der Infanterie im Zweiten Weltkrieg
 Helmuth Prieß (1939–2012), Sprecher des Arbeitskreises Darmstädter Signal
 Hermann Prieß (1901–1985), deutscher Offizier, zuletzt SS-Gruppenführer im Zweiten Weltkrieg
 Jürgen H. Th. Prieß (1929–2016), deutscher Verwaltungsjurist und Kommunalbeamter
 Mirriam Prieß (* 1972), deutsche Ärztin, Unternehmensberaterin und Buchautorin
 Paul Prieß (1879–1935), deutscher Politiker, Oberbürgermeister von Bielefeld
 Rainer Prieß (* 1954), deutscher Fußballspieler
 Sibylla Prieß-Crampe (* 1934), deutsche Mathematikerin
 Werner Prieß (1918–1990), deutscher Boxtrainer
 Wolfram Prieß (* 1966), deutscher Politiker (PIRATEN), siehe Wolfram Rohst

Siehe auch:
 Pries
 Priess
 Prießen